

Багай — колишня назва села Суворовське Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року

Багай — село, Косинський район, Пермський край
 Багай — присілок, Увинський район, Удмуртія